est la formule brute de plusieurs isomères.

 Amine aromatique
 diéthyl-p-phénylènediamine ou DPD,numéro CAS 
 tétraméthyl-paraphénylènediamine, numéro CAS